Bushi est :
 Au Japon
 Bushi est un mot signifiant « guerrier »
 Le bushi est une forme de musique populaire

 À Mayotte, le bushi est une langue du groupe malgache

 En Russie, Bushi (布市), un des noms chinois de la ville de Blagovechtchensk, capitale administrative de l'oblast d'Amour

 Le royaume Bushi est un ancien royaume d'Afrique noire

 Alban Bushi (né en 1971), un footballeur albanais